Eredivisie (1985/1986) była 29. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Marco van Basten, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 37 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1985 w Holandii
1986 w Holandii